San Nicolás de los Arroyos – miasto w Argentynie
 San Nicolás – miasto w Kostaryce
 San Nicolás – miasto w Nikaragui, w departamencie Estelí
 San Nicolás – miejscowość i siedziba gminy w meksykańskim stanie Tamaulipas
 San Nicolás – miasto w prowincji Punilla, w regionie Ñuble w Chile
 San Nicolás – gmina (municipio) w Hondurasie